Nederland is een van de landen die sinds de eerste editie met jachten en zeilers deelnemen aan de Volvo Ocean Race (voorheen de Whitbread Round the World Race). Drie keer heeft een Nederlands jacht deze zeilwedstrijd rond de wereld gewonnen. Geen enkel ander land heeft dit tot nog toe geëvenaard. Daarnaast hebben enkele Nederlanders deel uitgemaakt van de bemanning op een winnend jacht uit een ander land. In 2018 finisht de race voor het eerst in Nederland in de buitenhaven van Scheveningen.

Jachten 

De volgende jachten hebben onder Nederlandse vlag deelgenomen aan de Volvo Ocean Race.

Bemanning 

De volgende Nederlanders hebben in het verleden als bemanningslid deelgenomen aan de Volvo Ocean Race, of zijn officieel bevestigd als deelnemer in de toekomst. Goudgekleurde namen waren bemanningslid van het winnende jacht van de desbetreffende editie.

Film

In 2016 kwam de film The Weekend Sailor uit. Deze film had te maken met de eerste editie van de Volvo Ocean Race in 1973/74.

Trivia 
 Behalve in 2011-12 heeft aan elke editie een Nederlander deelgenomen. In de eerste editie was dat er maar één, Tjerk Romke de Vries. Hij won de race.
 In 1985-86 waren de meeste Nederlandse deelnemers, namelijk 18. Daarbij zat ook de eerste Nederlandse vrouw die deelnam: Maria Steffen.
 Bouwe Bekking is recorddeelnemer met 8 deelnames. Hij wordt gevolgd door Marcel van Triest met 5 deelnames.
 De race is drie keer gewonnen door een Nederlandse boot. Bij de meest recente winnaar, ABN Amro I, was echter geen enkele Nederlander aan boord. 

The Ocean Race
Zeilen in Nederland